Куп европских изазивача у рагбију 2008/09. (службени назив: 2008–09 European Challenge Cup) је било 13. издање овог другог по квалитету, европског клупског рагби такмичења.

Учествовало је укупно 20 рагби клубова из Европе, који су били подељени у 5 група. На крају је Нортхемпон освојио трофеј, тако што је у финалу у Лондону победио Бургоин.

Учесници 
 Ел Салвадор 
 Букурешт оукс 
 Овермах Парма 
 Петрарка Падова 
 Ровиго 
 Виадана 
 Конот рагби 
 Брив (рагби јунион) 
 Монпеље (рагби јунион) 
 Рагби клуб Тулон 
 Монт де Марсан 
 Дакс 
 Бургоин 
 Бајон 
 Бристол 
 Лондон Ајриш 
 Нортхемптон Сеинтс 
 Њукасл Фалконс 
 Сараценс 
 Вустер вориорс

Групна фаза 

20 екипа подељено је у 5 група и играло се двокружно. 4 бода се добијало за победу и 2 бода за нерешено, а у завршницу такмичења пролазиле су само првопласиране екипе. Њима су се придружиле и 3 екипе из Купа шампиона. Један бонус бод се добијао за 4 или више постигнутих есеја на једној утакмици и један бонус бод за пораз мањи од 8 поена разлике.

О повлашћеним екипама у жребу одлучивала је европска клупска рагби ранг листа. Жреб је одржан 23. јуна 2008. Групна фаза се играла од 9. октобра 2008, до 25. јануара 2009.

После шест кола у нокаут фазу челинџ купа отишли су Лондон Ајриш, Нортхемптон, Вустер, Брив и Сараценси као првопласирани клубови и Бургоин, Конот и Њукасл као другопласирани клубови.

Група 1 

Дакс - Конот 12-30

Лондон ајриш - Ровиго 78-3

Конот - Лоднон ајриш 10-27

Ровиго - Дакс 24-11

Дакс - Лондон ајриш 0-38

Ровиго - Конот 20-35

Лондон ајриш - Дакс 59-7

Конот - Ровиго 30-3

Дакс - Ровиго 22-20

Лондон ајриш - Конот 75-5

Ровиго - Лондон ајриш 9-23

Група 2 

Тулон - Нортхемптон 3-56
 
Монпеље - Бристол 33-15

Бристол - Тулон 39-11

Нортхемптон - Монпеље 51-7

Монпеље - Тулон 14-10

Нортхемптон - Бристол 66-3

Тулон - Монпеље 30-9

Бристол - Нортхемптон 21-25

Монпеље - Нортхемптон 24-28

Тулон - Бристол 19-37

Нортхемптон - Тулон 52-11

Бристол - Монпеље 25-14

Група 3 

 
Петрарка - Вустер 6-55

Букурешт - Бургоин 10-21

Бургоин - Петрарка 28-29

Букурешт - Вустер 17-53

Бургоин - Вустер 29-14

Букурешт - Петрарка 14-20

Петрарка - Букурешт 15-17
 
Вустер - Бургоин 27-6

Петрарка - Бургоин 25-24

Вустер - Букурешт 38-19

Бургоин - Букурешт 50-10

Вустер - Петрарка 68-17

Група 4 

Њукасл - Ел Салвадор 63-0

Овермах - Брив 34-29

Брив - Њукасл 36-22

Ел Салвадор - Овермах 21-59

Брив - Ел Салвадор 84-6

Овермах - Њукасл 14-20

Ел Салвадор - Брив 5-55

Њукасл - Овермах 21-26

Овермах - Ел Салвадор 29-0

Њукасл - Брив 9-10

Брив - Овермах 29-13

Ел Салвадор - Њукасл 14-43

Група 5 

Бајон - Виадана 10-21

Сараценс - Монт де марсан 53-3

Монт де марсан - Бајон 8-26

Виадана - Сараценс 12-35

Монт де марсан - Виадана 15-21

Бајон - Сараценс 6-16

Виадана - Монт де марсан 25-6

Сараценс - Бајон 36-0

Бајон - Монт де марсан 33-19

Сараценс - Виадана 36-19

Монт де марсан - Сараценс 3-24

Виадана - Бајон 22-24

Завршница такмичења 

Нортхемтпон је на путу до финала елиминисао Конот и Сараценсе, а Бургоин је био бољи од Лондон ајриша и Вустер вориорса. У финалу у Лондону, Нортхемптон је савладао Бургоин и тако освојио Челинџ куп.

Финале

Стастика 

Највише поена

 Стивен Милер 133, Нортхемптон

Највише есеја

 Крис Ештон 7, Нортхемптон

Референце 

Сезоне купа европских изазивача у рагбију
Рагби у 2008.
Рагби у 2009.